Encope michelini är en sjöborreart som beskrevs av L. Agassiz 1841. Encope michelini ingår i släktet Encope och familjen Mellitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöborrar
michelini